

Plaatsen 
 Klinkenberg (Buren), buurtschap in de Gelderse gemeente Buren.
 Klinkenberg (Gees), motte bij het Drentse Gees.
 Klinkenberg (Teylingen), buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen.

Personen 
 Dirk Klinkenberg (1709-1799), Nederlands astronoom
 Karel Klinkenberg (1852-1924), Nederlands kunstschilder
 Eugène Hubert Joseph Klinkenberg (1909-1945), concentratiekampgevangene, omgekomen met het schip Cap Arcona
 Wim Klinkenberg (1923-1995), Nederlands journalist
 Jean-Marie Klinkenberg (1944), Belgisch taalkundige
 John Klinkenberg (1952), Nederlands beeldend kunstenaar
 Ronald Klinkenberg (1955), Nederlands voetballer
 Daan Klinkenberg (1996), Nederlands voetballer

Planetoïde 
 10427 Klinkenberg, een planetoïde, ontdekt in 1960, vernoemd naar de Nederlandse astronoom Dirk Klinkenberg (1709-1799).